Сезон 2007/2008 стал для «Милана» 74-м в Чемпионате Италии. Клуб средне выступил в чемпионате, заняв 5 место и не попал в Лигу чемпионов. Клуб вылетел из Кубка Италии и Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Клуб участвовал в Суперкубке УЕФА и Клубном чемпионате мира как победитель Лиги чемпионов и выиграл оба турнира.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:29.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:6.300.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки: 29.000.000

Общая прибыль: 6.300.000

Разница: 22.700.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица 

|}

Кубок Италии

1/8 финала

Лига чемпионов

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Суперкубок УЕФА

Клубный ЧМ

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|}

Бомбардиры

Примечания 

2007